Хурум:

 Хурум — коммуна в Норвегии
 Хурум — горный хребет в Грузии
 Йёрн Хурум (норв. Jørn Harald Hurum; р. 1967 г.) — норвежский палеонтолог и популяризатор науки.